Le tournoi d'échecs d'Amsterdam peut désigner

Tournois internationaux réguliers 
le tournoi d'échecs IBM organisé de 1961 à 1981 par le VAS (Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap) à Amsterdam ;
le tournoi OHRA organisé de 1982 à 1990 à Amsterdam et sponsorisé par la société d'assurance néerlandaise OHRA ;
le jubilé et le mémorial Max Euwe, organisés en 1976  et de 1987 à 1996 à Amsterdam (avec l' exception de l'édition de 1990 qui était joué à Rotterdam) et sponsorisé par la banque VSB (Verenigde Spaarbank) ;
le mémorial Johannes Hendrikus Donner, organisé de 1994 à 1996 à Amsterdam :
le mémorial Donner de 1994 remporté par Arthur Youssoupov, Michael Adams et Jeroen Piket.
le mémorial Donner B de 1994 remporté par Svetozar Gligorić, Wolfgang Unzicker et Vassily Smyslov.
le mémorial Donner de 1995 remporté par Julio Granda Zúñiga et Jan Timman. Pas de groupe B.
le mémorial Donner de 1996 remporté par  Vassili Ivantchouk et Julio Granda Zúñiga. Pas de groupe B.
le NH Chess Tournament (système Scheveningue) , organisé de 2006 à 2010 au grand hôtel Krasnapolsky (de la chaîne NH Hoteles) : il opposait une équipe de jeunes à une équipe de grands maîtres expérimentés (Carlsen y participa en 2006)
 2006 : Beliavski et Carlsen marquent 6,5 points sur 10 ;
 2007 : Kariakine marque 7 points sur 10 ;
 2008 : Wang Yue, marque 8,5 points sur 10, Cheparinov, 7,5/10 et Caruana 6,5/10 ;
 2009 : Nielsen marque 6,5 points sur 10 ;
 2010 : Guelfand marque 7 points sur 10.
l'Amsterdam Chess Tournament (ACT), tournoi open organisé pendant l'été en 2004 (victoire de Nijboer), 2005 (victoire de Eljanov) et 2006 (victoire de Tiviakov, Erenburg et Nijboer) ;
le Science Park Amsterdam Chess Tournament, tournoi open organisé pendant l'été depuis 2011.

Autres tournois internationaux 
le tournoi international de 1889, remporté par Amos Burn devant Emanuel Lasker ;
le tournoi international de 1899, remporté par Henry Atkins ;
le tournoi international de 1920, remporté par Richard Réti devant Geza Maroczy, Xavier Tartakover et Max Euwe ;
 le tournoi international ACS de 1926 (quadrangulaire), remporté par Edgar Colle, devant Xavier Tartakower et Max Euwe ;
le tournoi international Arbeiderspers de 1936, remporté par Reuben Fine et Max Euwe devant Alexandre Alekhine ;
 le tournoi AVRO (rondes 1, 7 et 14 à Amsterdam), un tournoi d'échecs légendaire qui s'est tenu aux Pays-Bas en novembre 1938 dans neuf villes différentes, remporté par Paul Keres et Reuben Fine ;
le tournoi international de 1950, remporté par Miguel Najdorf devant Reshevsky, Stahlberg, Gligoric, Pirc, Euwe, Pilnik, Rossolimo, Trifunovic, O'Kelly, Donner, Tartakover, Foltys et Golombek ;
l'olympiade d'échecs de 1954 (ou « tournoi olympique »), remportée par l'URSS ;
le tournoi des candidats de 1956, disputé à Amsterdam et Leeuwarden, qualificatif pour le championnat du monde d'échecs 1957 et remporté par Vassily Smyslov ;
le tournoi international GAK de 1963, remporté par Mikhaïl Botvinnik devant Salo Flohr ;
le tournoi interzonal de 1964, remporté par Bent Larsen, Vassily Smyslov, Boris Spassky et Mikhaïl Tal ;
le tournoi Optiebeurs, tournoi à quatre tours organisé en 1988 et remporté par Garry Kasparov devant Anatoli Karpov.

Championnats des Pays-Bas 
Le championnat d'échecs des Pays-Bas s'est déroulé à de nombreuses occasions à Amsterdam de 1913 à 1958, puis de 1994 à 1996. Il y est organisé de manière régulière chaque année depuis 2012.

Notes et références 

Amsterdam
Événement sportif à Amsterdam